Trout Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Trout Lake, Ontario, sjö, 
 Trout Lake, British Columbia, sjö, 
 Sambaa K'e, sjö, tidigare benämnd Trout Lake,  Northwest Territories,

USA 

 Trout Lake (ort), Washington, Klickitat County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar